Кастро или Кастру може да се отнася за:
 Хора
 Кастру Алвис (1847-1871), бразилски поет
 Гилен де Кастро и Белвис (1569-1631), испански драматург
 Еужениу ди Кастру (1869-1944), португалски поет
 Жузе Мария Ферейра ди Кастру (1898-1974), португалски писател
 Рамон Кастро (?), кубински политик
 Раул Кастро (?), кубински политик
 Росалия де Кастро (1837-1885), испанска писателка
 Сиприано Кастро (1858-1924), венецуелски политик
 Фидел Кастро (1926-2016), кубински политик
 Градове
 Кастру (Бразилия)
 Кастро (Чили)
 Кастро (Ломбардия), село и община в Италия
 Кастро (Пулия), село и община в Италия
 Кастро (окръг), Тексас, САЩ
 Кастро (Сан Франциско), квартал
 Кастро, кратер на Венера

Вижте също 
 Кастру Алвис (град), град в Бразилия
 Кастро Вели, град в САЩ